Понятов — русская фамилия.

Известные носители:
 Понятов, Александр Матвеевич (1892—1980) — русский и американский электроинженер;
 Понятов, Михаил Осипович (1905—1986) — русский советский живописец.

См. также 
 Понятова (значения)
 Понятовка
 Понятовский